William James Early Bennett (1804–1886), prêtre anglican ;
 Sir William Sterndale Bennett (1816–1875), compositeur anglais ;
 William Andrew Cecil Bennett (1900–1979), homme politique canadien et premier ministre de la Colombie-Britannique ;
 William Richards Bennett (1932– ), homme politique, premier ministre de la Colombie-Britannique, fils de W.A.C. Bennett ; 
 William Gary Bennett, coureur de marathon ;
 William Humphrey Bennett (1859–1925), sénateur canadien ;
 William John Bennett (1943– ), homme politique américain ;
  (1936-), flûtiste britannique ;
 William Bennett, musicien bruitiste du groupe Whitehouse ;
 William Bennett Barracks, entraîneur cubain de football.